GNS – Galleria nazionale dei Selachoidei
GNS – una teoria del gioco di ruolo
gns – ghinee, monete britanniche
GNS – GEOnet Names Server
GNS – costruzione matematica di Gelfand–Naimark–Segal
GNS – Governo di Salvezza Nazionale della Serbia tra il 1941 e il 1944
GNS – Governo di Salvezza Nazionale di Tripoli (25 agosto 2014-17 dicembre 2015)
GNS – codice IATA per l'aeroporto di Binaka
GNS – GNU Name System
GNS – Global Namespace
GNS – alcol rettificato
GNS – Gesellschaft für Nuklear-Service, azienda per lo smaltimento di rifiuti radioattivi
GNS – Ghana Nuclear Society
GNS Science – un istituto di ricerca della Nuova Zelanda
GNS – Gordon-North Sydney Hockey Club
GNS – gene umano